Bandinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Angiolo Baldinelli (* 1927), italienischer Autor und Politiker
 Baccio Bandinelli (1493–1560), italienischer Bildhauer
 Bartolomeo Bandinelli (1493–1560), italienischer Bildhauer
 Clemente Bandinelli (1534–1555), italienischer Bildhauer
 Filippo Bandinelli (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900–1975), italienischer Klassischer Archäologe
 Roland Bandinelli, vermuteter bürgerlicher Name von Alexander III. (Papst) († 1181)
 Silvio Bandinelli (* 1954), italienischer Pornofilmregisseur und -produzent
 Spartaco Bandinelli (1921–1997), italienischer Boxer
 Volumnio Bandinelli (1598–1667), italienischer Bischof und Titularpatriarch